Funzione di valutazione – nel campo dell'apprendimento automatico, funzione usata da algoritmi euristici
 Funzione di valutazione – in logica matematica, funzione usata per interpretare una formula ben formata